
Termin -{LPC}- ima više značenja.

 Letonska pravoslavna crkva
 Lizofosfatidilholin, derivat fosfatidilholina
 -{LPC}- (programski jezik)